Macduff steht für: 

 Macduff (Aberdeenshire), eine Stadt in Aberdeenshire in Schottland
 eine Figur in William Shakespeares Macbeth
 Macduff (Whiskybrennerei), eine schottische Whiskybrennerei

MacDuff steht für:
 Clan MacDuff, ein schottischer Clan

Siehe auch:
 McDuff